Les  (Dromaeosaurinés en français) sont une sous-famille de dinosaures de la famille des Dromaeosauridae (clade des Eudromaeosauria).

Présentation 
Cette sous-famille a été nommée en 1922 par les paléontologues William Diller Matthew et Barnum Brown, pour y classer le genre Dromaeosaurus. Toutefois, Matthew et Brown ont à l'époque classé de manière erronée les Dromaeosaurinae dans la famille des Deinodontidae, reconnue comme synonyme des Tyrannosauridae.

Une analyse phylogénique publiée en 2015 par  et ses collègues lors de la description de Dakotaraptor, l'un des genres classés dans cette sous-famille, a conduit au cladogramme suivant :

Liste des genres 
Selon  :
  genre Achillobator Perle, Norell & Clark, 1999
  genre Dromaeosauroides Christiansen & Bonde, 2003
  genre Dromaeosaurus Matthew & Brown, 1922
  genre Utahraptor Kirkland, Gaston & Burge, 1993
  genre Yurgovuchia Senter, Kirkland, DeBlieux, Madsen & Toth, 2012

Selon  :
  genre Boreonykus Bell & Currie, 2016 
  genre Dakotaraptor DePalma , 2015
  genre Dromaeosaurus Matthew & Brown, 1922 
  genre Itemirus Kurzanov, 1976
  genre Yurgovuchia Senter , 2012
  genre Zapsalis Cope, 1876

Notes et références

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Liens externes 

 
 

Dromaeosauridae
Taxon fossile décrit en 1922